Kladno est un toponyme qui peut désigner :

Kladno, une ville du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Kladno, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie